Termin MSHB ima više značenja.

 N-acetil-1-D-mio-inozitol-2-amino-2-dezoksi-alfa-D-glukopiranozidna deacetilaza, enzim
 Majer Šalal Haš Baz ()